Wright County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wright County (Iowa)
 Wright County (Minnesota)
 Wright County (Missouri)